Kroppen kan syfta på:

 Kroppen (TV-program) – e5

Tyskland 

 Kroppen, Brandenburg – en ort och kommun i Tyskland, belägen i Amt Ortrand, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg

Se även
 Kropp – flera betydelser